Ebira peut désigner :
 les Ebira, un peuple du Nigeria
 l'ebira, une langue bénoué-congolaise